Цау или Цао () — сельский населённый пункт на северо-западе Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в южной части округа, на расстоянии приблизительно 605 километров к северо-западу от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 958 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 1290 человек.
Динамика численности населения Цау по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен вблизи деревни Гумаре.

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны